Mario Bratulić (Sveti Petar u Šumi, 1965.), hrvatski političar i doktor znanosti iz područja biomedicine, veterine, javnog zdravstva i sigurnosti hrane.

Životopis 
Rođen je 1965. u Svetom Petru u Šumi. U mladosti se bavio atletikom, a danas obnaša dužnost dopredsjednika Hrvatskog atletskog saveza.

Kao doktor veterinarskih znanosti i biomedicine objavio je dvadesetak znanstvenih, stručnih radova i priručnika.

Oženjen je i otac četvero djece.

Politička karijera 
Od 1997. godine uzastopno je biran za načelnika općine Sveti Petar u Šumi u pet mandata. Namještenje načelnika obnaša dobrovoljno. Član je HDZ-a.

Na Hrvatskim mjesnim izborima 2013. načelnički mandat osvojio je u prvom krugu (81,86%). Nije imao protukandidata.

Na Hrvatskim mjesnim izborima 2017. načelnički mandat ponovno osvaja u prvom krugu (79,35% glasova) bez protukandidata.

Za njegova mandata, općina Sveti Petar u Šumi više puta je proglašavana najvitalnijom istarskom općinom, a 2005. godine postala je prva općina u Hrvatskoj koja je pokrenula porođajne naknade za svako rođeno dijete. Sa suradnicima je pokrenuo europski sajam kobasica »S kobasicom u EU«, a i sam vodi vlastiti OPG u kojem proizvodi istarske kobasice.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Bratulić

HDZ-ovi političari
Veterinarstvo
Hrvatski znanstvenici